Municipio de Cambridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cambridge (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Cambridge (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Cambridge (condado de Isanti, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Isanti.
 Municipio de Cambridge (condado de Saline, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Cambridge (Nuevo Hampshire), un municipio ubicado en el condado de Coös.
 Municipio de Cambridge (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.
 Municipio de Cambridge (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.